Qingquan bezeichnet:

 Qingquan (Anzhou) (清泉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Anzhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingquan (Guidong) (清泉镇), Großgemeinde im Kreis Guidong in der chinesischen Provinz Hunan
 Qingquan (Qingbaijiang) (清泉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingbaijiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingquan (Shandan) (清泉镇), Großgemeinde im Kreis Shandan in der chinesischen Provinz Gansu
 Qingquan (Xishui) (清泉镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Hubei
 Qingquan (Yuyang) (清泉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yuyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Qingquan (Langzhong) (清泉乡), Gemeinde der Stadt Langzhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingquan (Youyang) (清泉乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Youyang der chinesischen Stadt Chongqing
 Qingquan (Guan) (清泉街道), Straßenviertel im Kreis Guan in der chinesischen Provinz Shandong
 Qingquan (Shenbei) (清泉街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenbei in der chinesischen Provinz Liaoning